Andrew Harris e Nick Kyrgios erano i detentori del titolo, ma Harris ha deciso di non partecipare quindi Kyrgios partecipa con Wayne Montgomery, ma sono stati eliminati al primo turno da  Pedro Cachín e Guillermo Núñez.
Kyle Edmund e Frederico Ferreira Silva hanno sconfitto in finale Christian Garín e Nicolás Jarry per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Clément Geens /  Nikola Milojević (primo turno)
  Nick Kyrgios /  Wayne Montgomery (primo turno)
  Kyle Edmund /  Frederico Ferreira Silva (campioni)
  Maxime Hamou /  Johan-Sébastien Tatlot (primo turno)

  Christian Garín /  Nicolás Jarry (finale)
  Filippo Baldi /  Harry Bourchier (primo turno)
  Yoshihito Nishioka /  Jorge Brian Panta (quarti di finale)
  Gianluigi Quinzi /  Elias Ymer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2013